Oyak steht für
 eine Schreibweise des Flusses Oyack in Französisch-Guayana
 OYAK, der Pensionsfonds der türkischen Streitkräfte
 eine Stadt in der Provinz Douala, Kamerun
 ein Ort der Begegnung in Taizé, der nach der kamerunischen Stadt Oyak benannt wurde